ECMS steht für:
 Enterprise Content Management System
 European Conference on Modelling and Simulation, eine Software-Konferenz
 Electronic Confirmation Matching System
 Eurosystem Collateral Management System

ECMS

en:ECMS